Hölter ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Hölter (* 1960), deutscher Komparatist und Literaturwissenschaftler
 Hermann Hölter (1900–1989), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm Hölter (1883–1946), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Hölter (Maler) (1904–1989), deutscher Maler